Сигорицы — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 63 км к востоку от города Острова и в 10 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Шики.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 23 человека.

История 
Погост Сигорицы упомянут в Писцовых книгах 1585-87 гг., как Сигоритцкой губы уезда города Владимирца.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)